Maurice Bernard peut désigner :

 Maurice Bernard (1877-1916), un homme politique français ;
 Maurice Bernard (1927-2005), un peintre français ;
 Maurice Bernard (1928-), un enseignant-chercheur-physicien français.